Verschillende plaatsen beschikken over een stadsgehoorzaal:
Kampen, zie: Stadsgehoorzaal Kampen
Leiden, zie: Stadsgehoorzaal Leiden
Vlaardingen, zie: Stadsgehoorzaal Vlaardingen